Dry run peut être en anglais :
  un test à blanc
 le film Dark Waters